Rosete, cujo nome de batismo é Rosete Caixinha, 
    
é uma cantora portuguesa nascida a 22 de Outubro de 1975.

   Deu-se a conhecer na 1ª edição da Operação Triunfo. 
 Fez parte do Musical "Menina do Mar" encenado por Filipe La Feria, Espectaculo “Musicattos”e “Aplauso” produzido por Oscar Romero, várias Galas televisivas entre muitos outros. 
Participou duas vezes no festival RTP da canção, uma como intérprete em 2001 com o tema “Brisas de Luanda” da autoria de Tuniko Goulart e José Manuel e outra como autora do tema “ Caminhos Singelos” em 2004 interpretado por Francisco Andrade.
Gravou o albúm "Onda de Luz" editado online e produzido por Mike Myers. 
Participou em parceria com Milton Lehmkul e Marcelo Miranda no cd de poemas do Dr Marcio Catunda ( CPLP) e faz parte de varios projectos musicais, Projecto Fuga 01 ( Vencedor do prémio SPA /Antena 3 RTP 2007), Timelessjazzquartet, BangAbout e actua frequentemente em nome próprio. 
 
http://www.myspace.com/rozettmusic

Participações na televisão
Operação Triunfo

Discografia
 Albuns Acreditar e Galas OT 1 2003
 Onda de Luz (2006)
  Itinerário Sentimental ( Poemas de Marcio Catunda)2007
  Projecto Fuga, vencedor do premio novos talentos SPA/ Antena3 ( tema Sem Pressas ) 2007

Site oficial

Cantores de Portugal